Dominacja (biologia)
 Dominacja niezupełna
 Dominacja społeczna
 Dominacja w zarządzaniu